6. århundrede – 7. århundrede – 8. århundrede – andre århundreder

Det 7. århundrede består af årene 601 til 700. Det forveksles ofte med 600-tallet som består af årene 600 til 699.

 
Århundreder